Depok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Depok, ort, Jawa Barat, 
 Depok, Banjarnegara, by, 
 Depok, Cirebon, by, 
 Depok, Grobogan, by, 
 Depok, Lebakbarang, by, 
 Depok, Garut, by, 
 Depok, Wonosobo, by, 
 Depok, Purwakarta, by, 
 Depok, Siwalan, by, 
 Depok, Tegal, by, 
 Depok, Batang, by, 
 Depok, Trenggalek, by, 
 Depok, Yogyakarta, by, 
 Kecamatan Depok, distrikt, 

Robotskapade Indonesienförgreningar